Panca (Lembah Seulawah), een plaats in Indonesië
Panca (Dolok), een plaats in Indonesië
Panca (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie dikkopjes
uitzonderlijke spelling voor pansa, ook vassa geheten